Die Bluebell Wood Open 2013 (auch European Tour 2013/14 – Event 3) waren ein Snookerturnier im Rahmen der Players Tour Championship 2013/14, das vom 14. bis zum 17. August 2013 im Doncaster Dome in Doncaster in England ausgetragen wurde.

Das Turnier ist nach dem Kinderhospiz Bluebell Wood in Sheffield benannt.
Es wurde 2013 zum ersten Mal ausgetragen.

Im Finale setzte sich Ricky Walden mit 4:3 gegen Marco Fu durch. Er gewann damit zum ersten Mal den Titel bei einem PTC-Turnier.

Preisgeld und Ranglistenpunkte 

 1Nur Main-Tour-Spieler erhielten Ranglistenpunkte.

Qualifikation 
Gleich 231 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Darunter waren 122 Profis, so dass nur noch sechs Plätze im Hauptfeld für die Amateure verblieben. Deshalb mussten die übrigen 109 Spieler durch fünf Qualifikationsrunden, bis die Teilnehmer am Hauptturnier feststanden.

1. Runde

2. Runde

3. Runde

4. Runde

5. Runde

Hauptturnier

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century Breaks 
52 Century-Breaks wurden während des gesamten Turniers gespielt; zwei Spieler erzielten jeweils fünf Breaks von mehr als 100 Punkten.

Quellen 

Players Tour Championship 2013/14
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Doncaster